Wehde steht für:
 Wehde (Lübeck), im 14. Jahrhundert erstmals erwähnte Immobilie und denkmalgeschützte Fassade eines ehemaligen Pfarrhauses in Lübeck

Wehde ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wehde, deutscher Glasmaler und Fotograf

Siehe auch:
 Wehdehof
 Wede